Wounds and Bruises - drugi album studyjny Kari Amirian, od tej pory przedstawiającej się jako Kari. Ta zmiana sygnalizuje przemianę stylu artystki. Płyta została nagrana w Wielkiej Brytanii, wyprodukowana przez Kari z pomocą Jona Headleya.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013